



Села 
 Варварівка — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Варварівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Варварівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Варварівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Варварівка — Донецька область, Краматорський район, Олександрівська селищна громада
 Варварівка — Донецька область, Краматорський район, Андріївська сільська громада
 Варварівка — Житомирська область, Звягельський район, Чижівська сільська громада
 Варварівка — Житомирська область, Звягельський район, Брониківська сільська громада
 Варварівка — Житомирська область, Коростенський район
 Варварівка — Запорізька область, Пологівський район, Воздвижівська сільська громада
 Варварівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Варварівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Варварівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Варварівка — Полтавська область, Полтавський район, Драбинівська сільська громада
 Варварівка — Полтавська область, Полтавський район, Мартинівська сільська громада
 Варварівка — Полтавська область, Лубенський район
 Варварівка — Харківська область, Красноградський район
 Варварівка — Харківська область, Лозівський район
 Варварівка — Харківська область, Чугуївський район, Вовчанська міська громада, Старостинський округ № 4
 Варварівка — Харківська область, Чугуївський район, Вовчанська міська громада, Старостинський округ № 9
 Варварівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Варварівка — Хмельницька область, Шепетівський район, Полонська міська громада
 Варварівка — Хмельницька область, Шепетівський район, Славутська міська громада
 Варварівка — Чернігівська область, Ніжинський район, Бахмацька міська громада

Місцевість 
 Варварівка — історична місцевість Миколаєва

Залізниця 
 Варварівка — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Лозова — Павлоград I